

Cucina
 Zōni – zuppa giapponese a base di mochi

Persone
 Ivan Zoni – fumettista e illustratore italiano
 Luigi Zoni – aviatore e militare italiano
 Manuela Zoni – ex tennista italiana